Matagallina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Daphne gnidium; o
 el nombre común de la planta Paeonia broteri.